Кон-Тики може да се отнася за:
 Кон-Тики, бог на инките
 Кон-Тики, балсов сал, с който Тур Хейердал провежда експедиция в Тихия океан през 1947 г.
 „Кон-Тики“, документален филм за експедицията
 „Кон-Тики“, книга за експедицията
 „Кон-Тики“, музей в Осло, посветен на живота и делото на Тур Хейердал